Vågan (Norwegia)
Bośnia i Hercegowina:
 Vagan (gmina Glamoč)
 Vagan (gmina Rudo)
 Vagan (gmina Šipovo)